Schoenhals est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1888-1978), acteur de film allemand
 (né en 1953), sinologue suédois
Paul Schoenhals (né en 1941), homme politique provincial canadien

Homonymie de patronyme